Den Namen USS United States trugen vier Schiffe der United States Navy, allerdings wurde nur eines auch unter diesem Namen in Dienst gestellt:
 USS United States (1797), Fregatte und erstes Flaggschiff der United States Navy
 USS United States (CC-6), ein Schlachtkreuzer der Lexington-Klasse, nach 12 % Baufortschritt gestoppt und zerlegt
 USS United States (CVA-58), ein Flugzeugträger, der fünf Tage nach Kiellegung wieder abgebrochen wurde
 CVN-75 wurde als United States auf Kiel gelegt, aus politischen Gründen aber während des Baus in USS Harry S. Truman (CVN-75)'umbenannt

Siehe auch:
 United States (Schiff)
 United States (Begriffsklärung)

United States